В этой статье в алфавитном порядке перечислены все предопределенные функции, используемые в стандартной библиотеке Си, а также несколько нестандартных функций.

 assert.h
 (нет функций)
 ctype.h
 (нестандартная) digittoint
 isalnum
 isalpha
 (нестандартная) isascii
 isblank
 iscntrl
 isdigit
 isgraph
 islower
 isprint
 ispunct
 isspace
 isupper
 isxdigit
 (нестандартная) toascii
 tolower
 toupper
 errno.h
 (нет функций)
 float.h
 (нет функций)
 limits.h
 (нет функций)
 locale.h
 localeconv
 setlocale
 math.h
 acos
 asin
 atan
 atan2
 atof
 ceil
 cos
 cosh
 exp
 fabs
 floor
 fmod
 frexp
 ldexp
 log
 log10
 modf
 pow
 sin
 sinh
 sqrt
 tan
 tanh
 setjmp.h
 longjmp, setjmp
 signal.h
 raise
 stdarg.h
 (нет функций)
 stddef.h
 (макрос) offsetof
 stdio.h
 clearerr
 fclose
 feof
 ferror
 fflush
 fgetc
 fgetpos
 fgets
 fopen, freopen, (нестандартная) fdopen
 fprintf
 fputc
 fputs
 fread
 fscanf
 fseek
 fsetpos
 ftell
 fwrite
 getc
 getchar
 gets
 perror
 printf, fprintf, sprintf, (нестандартная) snprintf
 putc
 putchar, (нестандартная) fputchar
 puts
 remove
 rename
 rewind
 scanf, fscanf, sscanf; (нестандартная:) vfscanf, vscanf, vsscanf
 setbuf
 setvbuf
 tmpfile
 tmpnam
 ungetc
 vprintf, vfprintf, vsprintf
 stdlib.h
 abort
 abs, labs
 atexit
 atof
 atoi
 atol
 bsearch
 calloc
 div, ldiv
 exit
 free
 (нестандартная) itoa
 getenv
 ldiv
 (нестандартная) ltoa
 malloc, calloc, and realloc
 qsort
 rand
 srand
 strtod
 strtol
 strtoul
 system
 string.h
 memchr
 memcmp
 memcpy
 memmove
 memset
 strcat, strncat
 strchr
 strcmp, strncmp
 strcoll
 strcpy, strncpy
 strcspn
 strerror
 strlen
 strpbrk
 strrchr
 strspn
 strstr
 strtok
 strxfrm
 tgmath.h
 time.h
 asctime
 clock
 ctime
 difftime
 gmtime
 localtime
 mktime
 strftime
 time
wchar.h
btowc
fgetwc
fgetws
fputwc
fputws
fwide
fwprintf
fwscanf
(макрос) getwc
(макрос) getwchar
mbrlen
mbrtowc
mbsinit
mbsrtowcs
(макрос) putwc
(макрос) putwchar
swprintf
swscanf
ungetwc
vfwprintf
vswprintf
vwprintf
wcrtomb
wcscat
wcschr
wcscmp
wcscoll
wcscpy
wcscspn
wcsftime
wcslen
wcsncat
wcsncmp
wcsncpy
wcspbrk
wcsrchr
wcsrtombs
wcsspn
wcsstr
wcstod
wcstok
wcstol
wcstoul
wcsxfrm
wctob
wmemchr
wmemcmp
wmemcpy
wmemmove
wmemset
wprintf
wscanf
wctype.h
iswalnum
iswalpha
iswcntrl
iswctype
iswdigit
iswgraph
iswlower
iswprint
iswpunct
iswspace
iswupper
iswxdigit
towctrans
towlower
towupper
wctrans
wctype

Нестандартные заголовочные файлы 

 alloc.h
 farmalloc
 conio.h
 getch, getche

list
Язык программирования Си